Лондон 2016 (або London Chess Classic 2016) — 8-й міжнародний шаховий турнір, що проходив з 9 по 18 грудня 2016 року в Лондоні. Турнір завершує серію «Grand Chess Tour 2016».

Категорія турніру — ХХІІ (середній рейтинг — 2785).

Набравши 6 очок з 9 можливих переможцем турніру, а також серії «Grand Chess Tour 2016» став американський шахіст Веслі Со.

Регламент турніру

Розклад змагань 

 Примітка: час київський.

Контроль часу 
 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з 41-го.

Критерії розподілу місць 
 1. Коефіцієнт Зоннеберга-Бергера;
 2. Кількість виграних партій
 3. Кількість виграних партій чорними фігурами;

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд — 300 000 $.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу ФІДЕ станом на грудень 2016 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Розподіл очок в загальний залік Grand Chess Tour 2016

Турніри в рамках фестивалю «London Chess Classic 2016» 
Окрім основного турніру, був проведений відкритий опен-турнір «8th CSC London Chess Classic FIDE Open» переможцями якого стали французи Етьєн Бакро та Себастьян Мазе (по 7½ очок з 9 можливих), а також турнір з рапіду «8th CSC London Chess Classic Super Rapidplay», в якому несподівано тріумфувала росіянка Валентина Гуніна (9 очок з 10 можливих).

Примітки

Посилання 
  Турнір на сайті grandchesstour.com 
 Офіційний сайт турніру 
 Партії турніру онлайн на chessbomb
 London Chess Classic 2016 на chesspro.ru 
  Форум турніру на chesspro.ru 
 Поточний рейтинг шахістів 

Лондон (шаховий турнір)
Шахові турніри 2016
Грудень 2016
2016 у Великій Британії